Grijsbuikmuggensluiper
 Hellmayrs muggensluiper
 Vieillots muggensluiper
 Zwartborstmuggensluiper